MIB — Мужской бизнес-клуб (c англ. «Men In Business») основанный джентльменами Казахстана в 2014 году.

 MiB — сокр. от Мебибайт.
 Management Information Base — база данных информации управления, используемая в процессе управления сетью в качестве модели управляемого объекта в архитектуре агент-менеджер.
 Men In Black (с {{lang-en|«Люди в чёрном»}}) — городская легенда,  и их экранизация — «Люди в чёрном».
 Medical Inspection Bureau (''c ) — организация (в Gunnm) помимо медицины, занимающаяся лечением неблагонадёжных граждан.
 Macintosh In Belarus — Белорусский клуб любителей продукции компании Apple. 
 MiB — Team — Закрытое Украинское IT сообщество.
 Международный институт бизнеса (Киев).

Примечания